Валерий Иванович Юрлов (3 октября 1932 года, Алма-Ата) — российский художник, живописец, график, художник книги, скульптор, автор коллажей и инсталляций.

Биография 
Родился в 1932 году в Алма-Ате. Учился в Алма-Атинской художественной школе у профессора А.Черкасского.

В 1955 году окончил факультет художников книги Московского полиграфического института, где его учителями были П. Захаров, И. Чекмазов, А. Гончаров. 

1954-1987 работал художником-иллюстратором в различных издательствах, в основном «Детиз», «Гослит» и др. 

1956 начало самостоятельного творчества, анализ создания традиционной картины – «знака»

конец 1950-х – начало 1960-х выход к методу «Пара форм»

1961 работает над созданием знака «Троицы»

1962 вступает в Горком графиков, ныне ТСХР

1965-1970 участвует в нескольких этнографических экспедициях

с конца 1960 до сегодняшнего дня разрабатывает метод «Вижу себя» 

1979-1980-е продолжает усложнение поисков в методе “Пары форм” (коммуникации, одежда и я, время и т.д.) изучает сочинения Николая Кузанского и русского богословия, многолетние творческие контакты с В.Шкловским 

1984-1990-е работы в построении “Нотной шкалы”, открытие “новой фонетики цвета”

1994-2003 жил и работал в Нью-Йорке

В настоящее время живет и работает в Москве, занимается разработкой новых проектов в контексте “Пары форм”

Критика 
Творчество Валерия Юрлова оплодотворено глубокими традициями, уходящими в первосхемы взаимоотношений человека и космоса.Образы художника выстраивают непрерывный диалог, в котором целостность обретается в равновесии противоположных начал - фигуративного и абстрактного, геометрии Евклида и иных измерений, числа и прогрессии, корпускулярных и волновых состояний. Структуры композиций художника раскрываются в "пара формах", в феноменальности нелинейного равновесия, образуя универсальный генетический код творческого мышления./ В.Пацюков

Работы находятся в собраниях 
 Государственная Третьяковская галерея, Москва.
 Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
 Музей актуального искусства ART4.RU, Москва.
 Центр Жоржа Помпиду, Париж.
 Музей Циммерли Рутгерского университета, США.
 Коллекция Колодзей русского и восточноевропейского искусства, Kolodzei Art Foundation, США;
 Коллекция Бар-Гера, Кёльн,
 Коллекция Дома абстрактной живописи KollerArtHouse, Москва.
 Государственный центр современного искусства (ГЦСИ), Москва

Персональные выставки 
 2017 —«Контрформы», Крокин галерея, Москва  
 2015 — «Пары форм». Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Москва
 2015 — «Валерий Юрлов. Коммуникации». ГЦСИ, куратор В.Пацюков, Москва (каталог)
 2014 — «Валерий Юрлов. Портрет Художника». Дом абстрактной живописи KollerArtHouse, ВЗ МСХ Промграфика, Москва
 2013 —«Валерий Юрлов в Обер-галерее», Кент, США  
 2011 — «В поисках абсолюта: искусство Валерия Юрлова», к 80-летию художника, куратор Юлия Туловская, Музей изобразительных искусств Джейн Вурхис Зиммерли, Нью-Брансуик, США
 2010 —«Дневник Художника», галерея Нади Брыкиной, Цюрих/Москва (книга) 
 2008 —«Валерий Юрлов. Графика», галерея Нади Брыкиной, Цюрих 
 2006 —«Ретроспектива», галерея Нади Брыкиной, Цюрих (каталог, фильм) 
 2004 — «В.Юрлов в галерее Мастеров», Москва
 2003 —«Валерий Юрлов», галерея «Яр» на Масловке, Москва. Параллельно с выставкой «Абстракции в России», Государственная Третьяковская галерея, куратор Л.Кашук, Москва
 2000 —«Новые проекты В.Юрлов», галерея «Дом», куратор М.Бессонова, Москва 
 1998 —«Искусство и старинные фотографии», Нью-Джерси, США 
 1997 —«Пара форм», Заллман галерея, куратор М. Бессонова, Нью-Йорк, США (каталог) 
 1997 —«В.Юрлов. Абстракция» - музей Табакмана, куратор М. Бессонова, Хадсон, США (каталог)
 1996 —«Вижу себя», Русско-американский культурный форум, Нью-Йорк, США 
 1996 —«В.Юрлов 1963-1980», Айдан галерея, Москва
 1995 —«Art show. В.Юрлов», Музей при институте Хасидов, Нью-Йорк, США 
 1995 —«Вижу себя», Коннектикут, США
 1994 —«Рисунки и графика 1954-1963», Берман галерея, Нью-Йорк, США 
 1994 —«1955-1964», Берман галерея, Нью-Йорк, США (каталог)
 1993 —«Вижу себя», Арт-центр на Петровке, Москва 
 1992 —«Фонетика цвета», галерея «Московская коллекция», Сад Эрмитаж, Москва 
 1992 — «1955-1991». Государственная Третьяковская галерея, Москва (каталог)

Цитаты 
 «Очень рано я пришел к пониманию избранного мною пути. И когда я впервые увидел работы Пикассо и Поллака, мне показалось, что я все уже до них знал и придумал. К 60-му году я вывел свои формулы, а дальше просто им следовал» — Валерй Юрлов, 2012.

Ссылки 
 Валерий Юрлов на сайте музея ART4.RU
 Валерий Юрлов на сайте Крокин галереи
 Валерий Юрлов на сайте www.artinvestment.ru
 Валерий Юрлов на сайте www.kollerarthouse.ru

Источники 

Художники неофициального искусства СССР
Художники XX века
Художники СССР
Художники России
Художники-абстракционисты России
Художники геометрической абстракции
Художники-иллюстраторы России
Художники Москвы
Выпускники Московского университета печати